Антонио Дијаз има више значења:

 Антонио Дијаз (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Антонио Дијаз (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Антонио Дијаз (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику